La Lega Nazionale B 1973-1974, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Lucerna.

Classifica 

Legenda:
      Promosse in Lega Nazionale A 1974-1975.
      Retrocesse in Prima Lega 1974-1975.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Lucerna e Vevey promosse in Lega Nazionale A.
 Young Fellows Zurigo e Tossfeld retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
Classifica e marcatori su rsssf.com.

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
1974 2